Антон Райхенов (также Рейхенов, ; 1 августа 1847, Шарлоттенбург — 6 июля 1941, Гамбург) — немецкий орнитолог.

Антон Райхенов стал в 1874 году ассистентом в музее естествознания в Берлине. В 1888 году он как наследник своего тестя Жана Луи Кабаниса (1816—1906) был ответственным за орнитологическое отделение. В 1906 году он был директором музея. В 1893 году он был генеральным секретарём Немецкого общества орнитологов.

С 1872 по 1873 годы он предпринял научную экспедицию к Берегу Слоновому Кости, а также в Габон и Камерун вместе с Р. Бухгольцем. Он исследовал животных, которых привёз его друг Густав Адольф Фишер (1848—1886), умерший вскоре после своего возвращения из Африки.

С 1893 по 1921 годы Райхенов был главным редактором журнала по орнитологии Journal für Ornithologie. В это время он публиковал также орнитологические месячные отчёты. После своего выхода на пенсию в 1921 году он уехал в Гамбург, где затем активно сотрудничал с тамошним Зоологическим музеем.

Как специалист по птичьему миру Африки он опубликовал 3 тома книги «Птицы Африки» (Die Vögel Afrikas) (с 1900 по 1905 годы). Они создали основу для исследований фауны этого континента. Коллекции музея естествознания в Берлине значительно пополнились. Кроме птиц он занимался также рептилиями и амфибиями.

Публикации 
 Die Negervölker in Kamerun (Берлин, 1873)
 Die deutsche Kolonie Kamerun (Берлин, 1884)
 Die Vogelwelt von Kamerun (1890—1892)
 Die Vogelfauna der Umgegend von Bismarckburg (1893)
 Die Vögel Deutsch-Ostafrikas (Берлин, 1894)
 Vögel des Weltmeeres (1908)
 Die Vögelfauna des mittelafrikanischen Seengebiets (Лейпциг, 1911)
 Die ornithologischen Sammlungen der zoologischbotanischen Kamerunexpedition (Берлин, 1911)
 Die Vögel. Handbuch der systematischen Ornithologie (Штутгарт, 1913)

Орнитологи Германии
Главные редакторы Journal of Ornithology